Горњи Ораховац може да се односи на:

 Горњи Оровац (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Горњи Ораховац (Котор), насеље у општини Котор, Република Црна Гора